Stallmann ist der Familienname folgender Personen:
 Friedemann Stallmann (1921–2014), deutsch-US-amerikanischer Mathematiker
 Gert Stallmann (* 1951), deutscher Kameramann
 Johannes Stallmann (1577–1635), Oberbürgermeister Büdingens, anhaltischer Kanzler, Hof- und Kriegsrat in schwedischen Diensten
 Klaus Stallmann (* 1945), deutscher Lokalpolitiker aus Nordrhein-Westfalen
 Martin Stallmann (1903–1980), deutscher ev. Religionspädagoge
 Rudolf Stallmann (1871–1946), Agent des französischen Nachrichtendiensts mit Decknamen Rex, siehe Rodolphe Lemoine

Siehe auch:
 Stallman
 Stahlmann
 Stalman 
 Stalmann